Эсфирь перед Артаксерксом — название нескольких картин на популярный библейский сюжет из Книги Есфири.

 Эсфирь перед Артаксерксом (картина Пуссена) — картина французского художника Никола Пуссена из собрания Государственного Эрмитажа.
 Эсфирь перед Артаксерксом (картина Тинторетто) — картина венецианского художника Тинторетто из Королевской коллекции в Великобритании.